Cet article fournit des liens vers plusieurs des personnages principaux de l’univers du cycle des Inhibiteurs, une saga littéraire de science-fiction écrite par Alastair Reynolds. Ils sont regroupés d’après leurs allégeances principales. Dans certains cas, celles-ci peuvent changer au cours d’un des romans du cycle.

Les inhibiteurs

Les ultra 

 John Brannigan capitaine fusionné du Spleen de l'Infini
 Sajaki second de John Brannigan, puis membre du triumvirat du Spleen de l’Infini. Lors des évènements relatés dans la saga des Inhibiteurs Sajaki est en fait une « copie » du capitaine réalisée avec le concours des Schèmes Mystifs.
 Ilia Volyova membre du triumvirat du Speen de l'Infini, responsable des armes de la classe « Enfer »
 Morwenna membre de L’Ascension Gnostique, et amante de Horris Quaiche

Les conjoineurs 

Comme les ultra, les conjoineurs sont des humains améliorés. Ces modifications visent principalement l’amélioration de l’esprit. Ayant formé une humanité quelque peu en marge, leur supériorité technologique est indéniable, comme le prouve l’utilisation des moteurs conjoineurs sur la majorité des gobe-lumens.

 Galiana première conjoineur, initiatrice des expérimentations sur Mars. Elle est considérée jusqu’à sa « disparition », à la suite de sa rencontre avec les Loups, comme la « reine » du Nid Maternel.
 Remontoir conjoineur de la première heure avec Galiana
 Nevil Clavain ancien opposant aux conjoineur ayant rejoint Galiana et Remontoir
 Felka conjoineur fruit d’expériences tenues secrètes par sa mère Galiana
 Skade ennemie de Clavain
 Ana Khouri devenue conjoineur dans la fuite des Inhibiteurs (voir L'Arche de la rédemption)

Les humains « classiques » 

Dans cet univers, les humains classiques possèdent des qualités qui seraient enviées dans notre réalité. Ils peuvent par exemple espérer atteindre facilement les 200 ans de longévité grâce à l’élimination des gènes ayant été opérée de manière générale sur l’humanité. Avant la Pourriture Fondante, de nombreux humains non-affiliés aux conjoineurs, tels que les Démarchistes, se faisant également implanter des améliorations.

 Calvin Sylveste père de Dan et figure emblématique de la famille Sylveste. Ami du capitaine John Brannigan, alors encore en partie humain, il tentera de l’« aider » par des expérimentations visant à ralentir la Peste.
 Dan Sylveste fils et clone de Calvin
 Ana Khouri avant la transformation par Remontoir
 Thorn deuxième mari de Ana Khouri et père présumé d’Aura
 Antoinette Bax femme de Xavier Liu ayant rejoint Clavain dans le système dans Yellowstone
 Xavier Liu mécanicien de génie
 Sky Haussmann, également nommé Cahuela ou « H »
 Orca Cruz amie de Scorpio depuis Yellowstone
 Vasko Malinin membre de la Ligue de Sécurité sur Ararat puis « successeur » de Scorpio
 Urton membre de la Ligue de Sécurité, soutien de Vasko
 Grelier chirurgien général auprès des ultra de L’Ascension Gnostique, puis de Quaiche sur Hela
 Horris Quaiche explorateur pour le compte des ultras, puis « dirigeant » du planétaire Hela

Les porckos 

Les porckos sont des hybrides entre des humains et des cochons, possédant les désavantages des uns et des autres, comme le dira Scorpio.

 Scorpio ancien esclave des hommes, ancien criminel, ami de Clavain et un des chefs de la lutte contre les Inhibiteurs
 Lasher ami et bras droit de Scorpio depuis la Mouise à Chasm City. Il est tué dans la poursuite vers Resurgam.
 Blood second et ami de Scorpio. Il meurt sur Ararat lors de la destruction de sa Lune par les Inhibiteurs.

Voir également 

 Genèse de Peter F. Hamilton, abordant également les thèmes de deux humanités : les Admistes et les Édénistes, différenciés par leur approche face au gène d’Affinité.

Cycle des Inhibiteurs

Inhibiteurs